Tenisový turnaj ATP Medibank International Sydney 2010 se konal ve dnech 11. až 16. ledna v australském Sydney venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 484 750 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První 4 nasazení hráči měli v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Související články 
 Medibank International Sydney 2010 – ženy

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje

Sydney International
ATP World Tour 2010
Tenis v Austrálii v roce 2010